Martin Jäger (ur. 20 grudnia 1987 w Vättis) – szwajcarski biegacz narciarski i biathlonista, srebrny medalista mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera  
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej Martin Jäger pojawił się 6 grudnia 2003 roku w zawodach juniorskich w Ulrichen, gdzie zajął 20. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. W 2006 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Kranju, zajmując dwunaste miejsce w sprincie stylem dowolnym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Tarvisio był czternasty w sprincie klasykiem i sztafecie oraz pięćdziesiąty w biegu na 10 km techniką dowolną.

W Pucharze Świata zadebiutował 4 lutego 2006 roku w Davos, zajmując 23. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Tym samym już w swoim debiucie zdobył pierwsze pucharowe punkty. Najlepsze wyniki osiągał w sezonie 2011/2012, który ukończył na 69. pozycji w klasyfikacji generalnej.

W 2009 roku wziął udział w mistrzostwach świata w Libercu, gdzie rywalizację w sprincie stylem dowolnym zakończył na 35. miejscu. W tej samej konkurencji był też jedenasty podczas rozgrywanych w 2011 roku mistrzostw świata w Oslo.

Jego żoną jest iałoruska biathlonistka Nadieżda Skardino, mają syna Daniiła (ur. 2019).

Po sezonie 2021/2022 zakończył sportową karierę.

Osiągnięcia - biegi narciarskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach 
Jak dotąd Jäger nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2013/2014

Biathlon

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach

Linki zewnętrzne 
 Profil w bazie IBU 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Szwajcarscy biathloniści
Szwajcarscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1987